Florent Manaudou – nuotatore francese
 Laure Manaudou – ex nuotatrice francese
 Nicolas Manaudou – allenatore di nuoto francese